Ґміна Свентайно може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Свентайно (Олецький повіт) — сільська ґміна у Вармінсько-Мазурському воєводстві
 Ґміна Свентайно (Щиценський повіт) — сільська ґміна у Вармінсько-Мазурському воєводстві